puede referirse a:

Destructores 
Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y otro de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón:
 El Ayanami, líder de la Clase Asakaze, activo desde 1909, reclasificado como dragaminas en 1924 y renombrado W-9 en 1928.
 El Ayanami, de la Clase Fubuki, activo desde 1930 y hundido en 1942.
 El Ayanami (DD-103), líder de la Clase Ayanami, activo desde 1958 hasta 1986.

Personajes de manga/anime 
 Rei Ayanami, personaje de Neon Genesis Evangelion.